Свен Клімбахер (,  12 вересня 1981, Санкт-Файт-ан-дер-Глан) — австрійський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Австрії.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1999 року виступами за клуб «Філлах». Влітку 2001 перейшов до команди «Лінц Блек-Вінгс», де провів три сезони. Згодом чотири сезони захищав кольори клубу ТВК «Інсбрук».

Влітку 2008 Клімбахер переходить до команди «Грац 99-ерс», а з сезону 2012—13 захищає кольори столичної команди «Відень Кепіталс». 4 травня 2014 продовжує угоду із «столичними» ще на два роки.

25 серпня 2016, як вільний агент Свен повертається до складу команди «Грац 99-ерс» уклавши однорічну угоду. Після серії плей-оф сезону 2016–17 захисник завершив кар'єру.

На рівні збірних 
Клімбахер був заявлений збірною командою Австрії на чемпіонат світу 2013.

Статистика

Примітки

Посилання 
 

австрійські хокеїсти
Гравці збірної Австрії з хокею
Хокеїсти «Філлаха»‎
Хокеїсти «Лінца»
Хокеїсти «ТВК Інсбрук»‎
Хокеїсти «Ґраца»
Хокеїсти «Відень Кепіталс»